Onus Agassiz,1846 – synonim rodzaju ryb Gaidropsarus
Onus Rafinesque,1810 – synonim rodzaju ryb Merluccius